Tommaso Traetta (1727-1779) – compositore italiano
 Filippo Traetta (1777-1854) – compositore italiano naturalizzato statunitense, figlio di Tommaso